Das Naturschutzgebiet Utladalen ist jener geschützte Bereich, welcher das Gebiet rund um das Utladalental beschreibt. Das Utladalental ist das tiefste Tal in Norwegen, umgeben von rund fünfzig Gipfeln höher als 2000 m.

Naturschutzgebiet
Geographie (Vestland)
Årdal